Roll steht für:

 Roll (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht
 Von Roll, Schweizer Industriekonzern
 Le Roll, französische Automarke
 Western Roll, Hochsprungtechnik

Roll ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Philippe Roll (1846–1919), französischer Maler
 Bob Roll (1960), US-amerikanischer Radrennfahrer und Autor
 Christine Roll (* 1960) deutsche Historikerin
 Eric Roll, Baron Roll of Ipsden (1907–2005), britischer Wirtschaftswissenschaftler, Beamter und Bankier
 Eugen Roll (1899–1988), deutscher Autor und Anthroposoph
 Evelyn Roll (* 1952), deutsche Journalistin und Publizistin
 Ferdinand Roll (1831–1921), norwegischer Jurist und Politiker
 Georg Roll (1546–1592), deutscher Uhrmacher
 Gernot Roll (1939–2020), deutscher Kameramann
 Gertrud Roll (* 1936), deutsche Schauspielerin
 Günther Roll (1905–??), deutscher Ruderer
 Hans-Achim Roll (* 1942), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Hans Ulrich Roll (1910–2000), deutscher Meteorologe
 Heinrich Roll (auch Heinrich von Hilversum; † 1533), Täuferprediger
 Hermanus Frederik Roll (1867–1935), niederländischer Arzt
 Ignaz Felix von Roll zu Bernau (1719/1729–1795), Komtur des Deutschen Ordens

 John McCarthy Roll (1947–2011), US-amerikanischer Richter
 Joseph Anton von Roll zu Bernau (1681–1768), Geheimer Rat und Domherr in Worms und Münster
 Karl Roll (1850–1934), österreichischer Numismatiker

 Matthias Roll (* 1991), deutscher Komiker, Webvideoproduzent, Schauspieler und Sänger
 Michael Roll (* 1961), deutscher Schauspieler
 Michael Roll (Basketballspieler) (* 1987), US-amerikanisch-tunesischer Basketballspieler
 Nini Roll Anker (1873–1942), norwegische Schriftstellerin
 Pierre Roll (1787–1851), französischer Komponist
 René van Roll (* 1966), deutscher Musiker, Kabarettist, Komponist und Musikpädagoge
 Richard Roll (* 1939), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Susan Roll (* 1952), kanadische Theologin
 Sylvia Roll (* 1973), deutsche Volleyballspielerin

Roll ist der Name folgender Orte:

 Roll (Arizona)
 Roll (Indiana)
 Roll (Oklahoma)
 Roll (Teisendorf), Ortsteil von Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Roll (Untergriesbach), Ortsteil von Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Roll, früherer deutscher Name von Rolle VD, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Roll, deutscher Name von Ralsko, Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien
 Burgruine Roll auf dem Berg Ralsko

Siehe auch:

 Rolle
 Roll von Emmenholz